Виллем Хендрик Фельцер (; ,  — ) — нидерландский скрипач, музыкальный педагог, композитор и дирижёр.

Учился в Берлине у Йозефа Иоахима, концертировал в Германии как солист и в составе так называемого Голландского квартета. Некоторое время жил в берлинской общине вегетарианцев. Вернувшись в Нидерланды по окончании Первой мировой войны, основал в Роттердаме собственный музыкальный лицей, который в дальнейшем стал одним из слагаемых образованной в 1930 году Роттердамской консерватории; при активном участии Фельцера состоялось привлечение к руководству консерваторией крупнейшего нидерландского композитора того времени Виллема Пейпера. Фельцеру принадлежит собственный учебник скрипичной игры (; 1923). В 1918 году стал одним из соучредителей и первым руководителем (до 1928 г.) «Общества совместной творческой практики профессиональных музыкантов» () — исполнительского клуба, постепенно переросшего в Роттердамский филармонический оркестр.

В творчестве Фельцера преобладали камерные сочинения. Григорий Пятигорский упоминает в своих мемуарах о своём исполнении в ходе американских концертов 1929—1930 гг. Скерцо из Двух пьес для виолончели и фортепиано Op. 3 Фельцера и о связанном с ним забавном казусе (исполнители перелистнули разом несколько страниц и сыграли пьесу без середины, вызвав её краткостью восторг публики), заканчивая замечанием: «больше мы Фельцера не играли»; в 1931 г., однако, Пятигорский осуществил (уже с другим аккомпаниатором) запись этой пьесы. Среди вокальных произведений Фельцера — цикл «Девичьи песни» () на стихи Э. Гейбеля.

Примечания

Ссылки 
 

Скрипачи Нидерландов
Дирижёры Нидерландов
Композиторы Нидерландов
Академические музыканты Нидерландов
Музыкальные педагоги Нидерландов